Conty é uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Somme. Estende-se por uma área de 23,72 km².

Demografia

Comunas de Somme